Wanda Giorgina Toscanini Horowitz (7 de diciembre de 1907–21 de agosto de 1998) fue la hija del célebre director Arturo Toscanini y esposa del pianista Vladimir Horowitz.

Biografía 
Estudió piano y voz pero no siguió la carrera de cantante. En 1934 se casó con el famoso pianista ruso.

Wanda y Horowitz se separaron en 1948. Tuvo un romance con el pianista Byron Janis, quien fue también alumno de Horowitz. En 1951, Horowitz y Wanda se reconciliaron.

Wanda y Horowitz tuvieron una hija llamada Sonia (1934–1975). 
  
Al morir Horowitz, se mudó a una casa en Massachusetts.

Wanda Toscanini aparece en varios documentales y en un breve papel en una película de Woody Allen.

Referencias 

Pianistas de Italia
Mujeres pianistas
Mujeres del siglo XX
Nacidos en Milán
Fallecidos en Nueva York